Eredivisie (1988/1989) była 32. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobył Romário, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 19 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1988 w Holandii
1989 w Holandii